ferment – zob. enzymy
 Ferment sp. z o.o. – wydawnictwo wchodzące w skład byłej "Grupy Kapitałowej Kolporter"